Weiding (Cham), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Weiding (Schwandorf), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren

Zie ook 
 Weidingen, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts